Чемпионат Южной Америки по хоккею на траве — соревнования для национальных сборных по хоккею на траве стран Южной Америки, проводимые под эгидой Панамериканской федерации хоккея на траве (РAHF).
 
Соревнования проводятся с 2003 года для мужских и женских национальных сборных. Система проведения включает в себя предварительный этап и финалы. На предварительной стадии команды-участницы играют по круговой системе. Две лучшие команды выходят в финал и разыгрывают первенство. Команды, занявшие на предварительном этапе 3-е и 4-е места, определяют бронзового призёра чемпионата.

С 2006 установлена периодичность проведения соревнований — раз в два года по чётным годам. Мужские и женские турниры проходят в одном городе и в одни и те же сроки.

Во всех проведённых чемпионатах победителями неизменно становились мужская и женская сборные Аргентины, а серебряными призёрами сборные Чили. В соревнованиях женских команд неизменным также выглядит список призёров.

Мужчины

Призёры

Медали

Результаты выступлений стран

Женщины

Призёры

Медали

Результаты выступлений стран

Примечания

Ссылки 
 Чемпионаты Южной Америки на сайте PAHF

Соревнования по хоккею на траве